Donnarumma est un patronyme porté notamment par :
 Alfredo Donnarumma (1990-), footballeur italien, sans lien de parenté avec les deux autres footballeurs ;
 Antonio Donnarumma (1990-), footballeur italien, frère de Gianluigi ;
  (1883-1933-), chanteuse italienne ;
 Gianluigi Donnarumma (1999-), footballeur italien, frère d'Antonio, meilleur joueur de l'Euro 2020 en 2021.

Homonymie de patronyme italien